Dziadowa Kłoda (plaats), plaats in Polen
 Dziadowa Kłoda (gemeente), gemeente in Polen